Administració Prefecte, autoritat descendent de la línia nacional del govern
 Antiga Roma:
 Prefecte de la ciutat o praefecti urbi, antic governador de la ciutat de Roma de l'edat antiga 
 Prefecte del campament, intendent dels campaments romans.
 Prefecte del Pretori, comandant de la guàrdia pretoriana 
 Prefecte de vigilància, cos de funcionaris destinats a lluitar contra els incendis.
 Prefecte dels artesans, funcionari de l'exèrcit que organitzava els artesans que acompanyaven l'exèrcit durant les campanyes.
 Prefecte de la flota, comandant d'una flota.
 Prefecte de l'annona, funcionari encarregat del proveïment de gra als graners.
 Prefecte de l'aigua, funcionari encarregat del manteniment dels aqüeductes.
 Prefecte de l'Erari, funcionari encarregat de l'erari